Robert Bruce ou de Bruce, Brus, Bruis peut se référer à plusieurs personnes.

Patronyme

Écosse 
Les personnes portant le nom de Robert Bruce sont tous membres de la Maison de Bruce, famille de barons écossais d'origine normande qui finirent par accéder au trône écossais en 1306 :

 Robert de Bruis († 1094), serait venu avec la conquête. Son existence n'est pas attestée ;
 Robert (I) de Bruce († 1141),  . Fils du précédent ;
 Robert (II) de Bruce († 1194?),  d'Annandale. Fils du précédent ;
 Robert (III) de Bruce († avant 1191), fils ainé du précédent , mort avant son père
 Robert (IV) de Bruce († 1226/33),  d'Annandale. Neveu du précédent  ;
 Robert (V) de Bruce dit le Noble († 1295),  d'Annandale, prétendant au trône d'Écosse en 1291. Fils du précédent ;
 Robert (VI) de Bruce († 1304),  d'Annandale, comte de Carrick de jure uxoris. Fils du précédent ;
 Robert de Bruce dit Robert the Bruce puis Robert  d'Écosse († 1329), comte de Carrick,  d'Annandale, roi d'Écosse (1306-1329). Fils du précédent ;
 Robert Bruce († 1332), seigneur de Liddesdale et fils illégitime du précédent ;
 Robert Bruce (v.1626-1685),  d'Ailesbury,  comte d'Elgin ;

Divers 
 Robert Bruce (1922-2001), joueur international de rugby à XV.
 , alias Roman Vilemovitch Bruce, général russe d'origine écossaise, gouverneur de Saint-Pétersbourg (1704-1720) et frère de Jacob Bruce
 Robert V. Bruce (1928-2008) historien américain, lauréat du prix Pulitzer d'histoire en 1988.
 Robert Bruce, acteur ayant notamment un petit rôle notable dans le film Rive droite, rive gauche de Philippe Labro (1984).
 Marche des soldats de Robert Bruce, marche militaire.

Cinéma 
 Robert Bruce, épisode des guerres de l'indépendance écossaise (ou Robert Bruce) est un film français d'Albert Capellani sorti en 1911
 Robert the Bruce, film américain de Richard Gray sorti en 2019

Musique 
 Robert Bruce, un opéra pastiche en trois actes de 1846, avec une musique de Gioachino Rossini et Louis Niedermeyer.

Notes et références